Limettier peut faire référence à différents arbres fruitiers : 
les limettiers produisant des limes (citrons verts) : 
 Citrus aurantiifolia, aussi appelé limettier mexicain, lime acide, limettier des Antilles ou encore citronnier galet,
 Citrus latifolia, aussi appelé limettier de Perse ou limettier de Tahiti,
les limettiers doux produisant des limettes (citrons doux) :
 Citrus limettioides, aussi appelé limettier doux de Palestine,
 Citrus limetta, aussi appelé limonette ou limette douce de Tunisie.

Voir aussi 

 

Arbre fruitier
Flore (nom vernaculaire)
!Limettier